В этот список ближайших к Земле звёзд, отсортированный в порядке увеличения расстояния, вошли звёзды, расположенные в радиусе 5 пк (16,308 св. года) от Земли. Включая Солнце, в настоящее время известны 56 звёздных систем, которые могут находиться в пределах этого расстояния. Эти системы содержат в общей сложности 63 звезды и 13 коричневых карликов.

Звёзды и коричневые карлики, видимая звёздная величина которых больше 6,5m, и которые, следовательно, обычно нельзя увидеть невооружённым глазом, показаны на сером фоне. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд и коричневых карликов.) Некоторые значения параллакса и расстояния были получены Консорциумом по исследованию ближайших звёзд () и могут являться результатами лишь предварительных измерений.

В список попали только 3 звезды ярче 1-й величины: α Центавра, Сириус и Процион. Ещё одна яркая близкая звезда — Альтаир — находится на расстоянии 5,14 пк от Солнца (примерно 16,8 св. года). Также в таблицу не попала близкая тройная система 40 Эридана, расположенная на расстоянии 5,04 пк.

Список

Карта 
На представленной ниже карте показаны 32 звёздные системы, расположенные в пределах 14 св. лет от Солнца, включая и само Солнце. Двойные и тройные звёзды показаны в виде столбика из звёзд, что не соответствует их истинному расположению. Звёзды раскрашены в соответствии с их спектральным типом, эти цвета могут не совпадать с фактическими цветами звёзд. Большинство звёзд на этой карте не видны невооружённым глазом.

Примечания

Ссылки 

 47_2 Light-Years Radius — Nearby Star Map
 
 
Карта ближайших звёзд и субзвёзд в радиусе 10 парсек от Солнца.

Списки звёзд
Рейтинги
Млечный Путь